Démétrios Chalcondyle, un des Grecs qui contribuèrent le plus à répandre en Europe la connaissance et le goût des lettres grecques (1424-1512) ;
 Laonicos Chalcondyle, historien grec, (vers 1423, 1490).